Pikachu désigne le personnage Pikachu, mascotte de la franchise Pokémon. En référence à ce personnage, le terme Pikachu peut aussi désigner :

Sport 

 Yago Pikachu, joueur de football brésilien ;

Jeu vidéo 

Pokémon Pikachu, console portable mettant en scène le Pokémon éponyme ;

Sciences 

 la Pikachurine, une protéine synthétisée chez l’humain, nommée en hommage à Pikachu ;
 le virus Pikachu, ver informatique.